Victorellidae är en familj av mossdjur. Victorellidae ingår i ordningen Ctenostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Victorellidae finns 11 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Mossdjur
Victorellidae